Beaver Falls ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Falls (Alaska), im Ketchikan Gateway County
 Beaver Falls (Minnesota), im Renville County
 Beaver Falls (New York), im Lewis County
 Beaver Falls (Pennsylvania), im Beaver County